Під маркою Fiat 500 в різний час виготовлялись і виготовляються різноманітні автомобілі, такі, як:
 Fiat 500 Topolino (1936-1955)
 Fiat Nuova 500 (1957-1975)
 Fiat Cinquecento (1991-1998)
 Fiat 500 (2007) (з 2007)
 Fiat 500L субкомпактвер (з 2012)
 Fiat 500X міні-кросовер (з 2014)

Багатозначні терміни